mIU – jedna tysięczna jednostki międzynarodowej (zobacz: mili, IU)
 MIU (kod lotniska IATA) – Port lotniczy Maiduguri
 Miu Miu – linia odzieżowa włoskiego domu mody Prada
 Iulian Miu – piłkarz rumuński